Cryptomela är ett släkte av svampar. Cryptomela ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptomela